Iron Duke je lahko:
HMS Iron Duke - ladja
Iron Duke - motor
Iron Duke - lokomotiva